Písková Lhota può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Písková Lhota, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Písková Lhota, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale